Остерберг (значения) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Остерберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Фамилия 
 Остерберг, Агда (1891—1987) — шведская художница по текстилю и иллюстратор.

См. также 
 Остерберг-младший
 Остербург
 Остербрух